La Primeira Divisão 1970-1971 è stata la 33ª edizione della massima serie del campionato portoghese di calcio e si è conclusa con la vittoria del , al suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Artur Jorge () con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1970-71 e qualificato in Coppa dei Campioni 1971-1972.
 Sporting CP vincitore della Taça de Portugal 1970-1971 e qualificato in Coppa delle Coppe 1971-1972.
  Porto, Vitória Setúbal e Académica qualificati in Coppa UEFA 1971-1972.
  Varzim retrocesso in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
 Miglior attacco:  (62 gol segnati)
 Miglior difesa:  (14 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+45)
 Maggior numero di pareggi:  (11)
 Minor numero di pareggi: , ,  (4)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (15)
 Peggior attacco: ,  (15 gol segnati)
 Peggior difesa:  (52 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-29)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1970-1971

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Campionato portoghese di calcio